El Torneig de Dubai 2015, conegut oficialment com a Dubai Duty Free Tennis Championships 2015 és un esdeveniment tennístic sobre pista dura inclòs dins les sèries 500 del circuit ATP en categoria masculina i als Premier 5 Tournaments del circuit WTA femení. La 23a edició del torneig es va celebrar entre el 15 i el 21 de febrer de 2015 per la categoria femenina i entre el 22 i el 28 de febrer en la masculina, ambdós en l'Aviation Club Tennis Centre de Dubai, Emirats Àrabs Units. Després de tres anys en categoria Premier, el torneig va tornar a categoria Premier 5.

El tennista suís Roger Federer va guanyar el torneig per setena ocasió en la seva carrera (2003, 2004, 2005, 2007, 2012, 2014). La tennista romanesa Simona Halep va guanyar el segon títol de la temporada i el segon de categoria Premier 5 de la seva carrera.

Quadre individual masculí

Quadre individual femení

Quadre dobles masculins

Quadre dobles femenins

Enllaços externs 
 Web oficial  
 Quadre individual masculí 
 Quadre individual femení 
 Quadre dobles masculins 
 Quadre dobles femenins 

2015
ATP World Tour 2015
WTA Tour 2015